— японская художественная школа процветавшая в Нагасаки во время периода Эдо. Основателем школы стал Кумасиро Юхи, а название пошло от японского имени перебравшегося в Японию из Китая художника Шэнь Цюаня — Шэнь Нампин.

Этимология названия и история 

Название школы происходит от имени Шэнь Цюаня, взятого в Японии — Шэнь Нампин. Шэнь Цюань родился в китайском уезде  провинции Чжэцзян. Шэнь Цюань работал в академическом стиле империи Мин в жанре «цветы и птицы», одном из самых массовых направлений в искусстве Китая. 3 декабря 1731 Шэнь Цюань прибыл на корабле в Нагасаки по официальному приглашению, а спустя два года, 18 сентября 1733 года он покинул Японию. За два года своего пребывания в Нагасаки художник обучил большое количество учеников, самым талантливым из которых был Кумасиро Юхи, ставший впоследствии основателем школы. В отличие от своего учителя, Кумасиро Юхи упростил композицию, технику работы с кистью и уменьшил чувство рецессии пространства работы. В дальнейшем Со Сисэки ещё больше упростил элементы композиции, приведя к усилению эффекта двумерности изображения.

Стиль 
Стиль живописи Шэнь Цюаня и его последователей объединял в себе черты искусства востока и запада. В их произведениях флора и фауна были не просто «реалистичны», но выглядели так же, как в китайских и европейских научных трактатах. Нагасаки был крупным торговым портом, куда заходили корабли из Европы, таким образом здесь быстро распространилось европейское искусство и его направления, которые вызывали интерес у японцев. «Уставши» от стиля школы Кано и Сэссю, они с радостью потянулись к новизне и свежести стиля Нанпина и его декоративному подходу, также Нанпин-ха способствовала и развитию реалистического направления в XVIII веке в Японии.

Также в XVIII веке японцы также усиленно интересовались плодами изысканий европейских естественных наук, но при этом отрыва от китайских традиций не произошло. Китайские и европейские научные трактаты сыграли ведущую роль в распространении знаний в области ботаники, зоологии, минералогии; иллюстрации из этих трактатов могли служить источником вдохновения для художников в создании пейзажей и вариаций в стиле «цветы и птицы». Мекарелли охарактеризовал стиль школы Нампин-ха как «декоративное изображение флоры и фауны». В произведениях представителей школы Нампин декоративный аспект ещё больше усилен, поскольку художникам приходилось соответствовать вкусам богатых купцов. Стиль работ представителей школы Нампин характеризуется чёткими линиями и яркими цветами объектов на переднем плане и более мягкими тонами на заднем плане. Он развил классический жанр «цветы и птицы», но придал ему новые черты.

Представители школы 
 Шэнь Цюань (1682—1760)
 Кумасиро Юхи (1712—1772)
 Чжэн Пэй (середина XVIII века)
 Со Сисэки (1715—1786)

Примечания 

История искусства
Изобразительное искусство Японии
Живописные школы по алфавиту
Живописные школы Японии